Secondo le designazioni di Bayer b Velorum e B Velorum sono due stelle distinte:

b Velorum (HD 74180)
B Velorum (HD 70930)

Note